Mehlem steht für:
 Mehlem, ein Ortsteil von Bonn
 Steingut-Fabrik und Kunst-Töpferei Franz Anton Mehlem, 1838 bis 1931 in Bonn produktiv, verkauft an Villeroy & Boch

Mehlem ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Mehlem (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Marvin Mehlem (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Michael Mehlem (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Ludwig von Mehlem († 1654), Gesandter der Stadt Frankfurt am Immerwährender Reichstag in Regensburg war der erste Gesandte, der auf dem späteren Gesandtenfriedhof begraben wurde.

Siehe auch:
 Melem